Werby – wieś na Ukrainie, w obwodzie chersońskim, w rejonie nyżniosirohozkim  
 Werby – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie emilczyńskim